EDTO steht für: 

 Flugplatz Offenburg (ICAO-Code)
 Extended Diversion Time Operations, ein 2012 eingeführtes Akronym für ETOPS (Abweichungen von Standardregeln für die Festlegung von Flugwegen für Luftfahrzeuge)

Abkürzung